Prestön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Prästön (ö i Finland, Nyland, lat 59,93, long 23,12), 
 Prästön (ö i Finland, Nyland, lat 59,90, long 23,02), 

Robotskapade Finlandförgreningar